Со́пки — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 15 км к северу от райцентра Кунья и в 6 км к западу от волостного центра Шейкино, на железной дороге на участке Великие Луки — Кунья — Жижица (остановочный пункт 282 км).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 224 жителя.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Назимовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района